Jerzy Jastrzębski (1912–1983) – polski nauczyciel, drukarz, poligraf, grafik, pisarz
 Jerzy Jan Jastrzębski (1895–1944) – polski żołnierz, pułkownik dyplomowany kawalerii
 Jerzy Jastrzębski (ur. 1956) – polski weterynarz i muzealnik
 Jerzy Witold Jastrzębski (zm. 2018) – polski fizyk, profesor
 Jerzy Jastrzębski – polski filolog, profesor
 Jerzy Jastrzębski – polski chemik, profesor